Un one-man-show ou spectacle solo est un spectacle donné par un artiste seul

 One Man Show est un maxi du musicien français Lord Kossity (1996)